Příběhy obyčejného šílenství odkazuje k více dílům:
 Příběhy obyčejného šílenství (divadelní hra) – divadelní hra Petra Zelenky
 Příběhy obyčejného šílenství (film, 2005) – česko-německo-slovenský film Petra Zelenky
 Erekce, ejakulace, exhibice a další příběhy obyčejného šílenství, zkráceně také Jiné příběhy obyčejného šílenství – italský film natočený na motivy díla Charlese Bukowského
 Příběhy obyčejného šílenství – jiný název sbírky Charlese Bukowského Erekce, ejakulace, exhibice a další příběhy obyčejného šílenství (kniha)